Rónai István
 Rónai István (1866–1895) piarista pap, főgimnáziumi tanár
 Rónai István (1914–1985) a Magyar Rádió zenei rendezője
 Rónai István (1940–2019) zongoraművész, zenei író
 Rónai István (1944) labdarúgó (Komló, Pécs), edző (Pécs, ZTE)

Rónay István
 Rónay István (1840–1893) kanonok, író, országgyűlési képviselő